Авди́й, или А́вда, или Ави́д, или Авде́й (, ; V век) — христианский епископ в Персии. Причислен к лику святых как священномученик.

Авдий был епископом в одном из городов в Персии. Различные источники называют этот город по-разному: Ергол (), Сузы, Хормизд-Ардашир (Ахваз). Авдий проповедовал христианство в Персии, он дружил с епископом Маруфой, и пользовался покровительством шаханшаха Йездигерда. Сократ Схоластик сообщает о том, что Маруфа и Авдий, попостившись и помолившись, избавили сына шашаншаха от мучившего его демона. Авдий увлёкся неблагоразумной ревностью и разрушил пирей (зороастрийский храм огня). Шаханшах Йездигерд I, проводивший политику веротерпимости, призвал Авдия, кротко укорил его за этот поступок и приказал епископу восстановить зороастрийский храм. Авдий стал спорить с правителем и отказался выполнять повеление шаханшаха. Затем Йездигерд разгневался и угрожал разрушить все христианские церкви в Персии; Авдий же, несмотря на угрозы, отказался выполнять повеление шаханшаха. После этого шаханшах Йездигерд отдал приказ избить Авдия суковатыми палками; Авдия после избиения принесли в его дом, где он и умер. Шаханшах исполнил свою угрозу и разрушил христианские церкви в Персии. Наиболее ранний источник, рассказывающий о Авдии, — «Церковная история» Феодорита Кирского.

Более поздние источники называют различные лица, пострадавшие с Авдием от шаханшаха. Синаксарь Константинопольской церкви X века упоминает имя дьякона Вениамина. Древнеармянский источник называет имена: священники Хашу и Исаак, книжник Ефрем, иподиакон Папа, миряне Дадук, Дуртан, Папа, брат Авдия. В древнеармянском источнике разрушение пирея приписано священнику Хашу.

Примечания

Литература 
 Феодорит Кирский. Церковная история. Книга 5. Глава 39. О гонении в Персии и о тамошних мучениках.
 
 
 
 
 
 Великие четьи-минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1-13. СПб., 1868. стр. 147
 Пролог, сиречь всепролетное писание всех древних святых отец и святых жен от житей их и мучения вкратце сложеныя словеса и повести чюдны от отец же, первая половина (сентябрь—февраль) −16.XII. 1642 (15.XII.7150—16.XII.7151). Михаил; Иосиф. Святаго Петра, иже во Афире и святаго мученика Авида.

 иноязычные
 Acta Sanctorum. vol 16 — May part 3 (May 12-16) p. 673
 PG, 117, col. 32.
 Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae : e Codice Sirmondiano nunc Berolinensi; adiectis synaxariis selectis / opera et studio Hyppolyti Delehaye. Bruxellis, Apud Socios Bollandianos, 1902 // col. 17-18
 Синаксарь Константинопольской церкви X века. — Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae : e Codice Sirmondiano nunc Berolinensi; adiectis synaxariis selectis / opera et studio Hyppolyti Delehaye. Bruxellis, Apud Socios Bollandianos, 1902 col. 17-18
 Ορθόδοξος συναξαριστής. Βίος Αγίου. Άγιος Αβδαίος επίσκοπος Περσίας

Ссылки 
 Православный календарь. Мученик Авдий
 Martyr Abdias (Abidas) of Persia

Родившиеся в IV веке
Святые по алфавиту
Православные мученики
Католические мученики
Святые Единой Церкви
Христианские мученики V века